Курдов:

 Курдов, Атанас (род. 1988) — болгарский футболист, нападающий.
 Курдов, Валентин Иванович (1905—1989) — советский художник, плакатист, иллюстратор детской книги, мемуарист.
 Курдов, Владимир Георгиевич (1924—2019) — советский и российский живописец и скульптор.
 Курдов, Николай Тимофеевич (1896—1971) — старший сержант, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.